Суинфорд ():
 Суинфорд — посёлок в Ирландии.
 Суинфорд — английский дворянский род.
 Суинфорд, Екатерина — дочь рыцаря из Эно Пейна де Роэ, 3-я жена Джона Гонта, 1-го герцога Ланкастера.
 
 Суинфорд, Хью — английский рыцарь и землевладелец.